Augustione Colin MacDonald, homme politique canadien, servit comme lieutenant-gouverneur de la province de l'Île-du-Prince-Édouard entre 1915 et 1919.

Lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard